Il doppio del Verizon Tennis Challenge 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergio Casal e Emilio Sánchez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Christo van Rensburg e David Wheaton hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Bill Behrens e Matt Lucena.

Teste di serie
 Jan Apell /  Jonas Björkman (semifinali)
 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Mark Keil /  Dave Randall (primo turno)
 Scott Davis /  Sandon Stolle (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Verizon Tennis Challenge 1996
ATP Tour 1996